Иван Савельевич Яровой (1921—1979) — участник  Великой Отечественной войны полный кавалер  ордена Славы.

Биография 

Родился в селе Новомаргаритово Ростовской области в крестьянской семье. После окончания 4 классов школы работал в рыбхозе.

Призван в  Красную Армию в июне 1940 года. В боевых действиях принимал участие с августа 1942 г.

В ночь с 24 по 25 апреля 1944 во время боёв на подступах к населённому пункту Сиротино (Витебская область),  командир взвода Яровой, ворвался во вражескую траншею уничтожил двух солдат противника и взял в плен «языка». За это 3 мая 1944 был награжден  орденом Славы 3-й степени.

5 июля 1944 вместе с разведгруппой, разведал пути переправы войск через реку Западная Двина. 31 июля 1944 награжден  орденом Славы 2-й степени.

29 октября 1944 разведгруппа, которой командовал Яровой, проникла в тыл противника и захватила «языка». 24 марта 1945 награжден  орденом Славы 1-й степени.

Демобилизовался в 1945 году. После демобилизации переехал в город Азов, где работал машинистом на заводе кузнечно-прессового оборудования. Умер 5 апреля 1979 года.

Награды 

 Орден Славы I степени (24 марта 1945) 
 Орден Славы II степени (31 июля 1944) 
 Орден Славы III степени (3 мая 1944) 
 Орден Красной Звезды (16 января 1944) 
  Медаль «За отвагу» (21 января 1943) 
 Медаль «За оборону Сталинграда»

Примечания

Ссылки 
 Яровой Иван Савельевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – . 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы